

Patronymie

Personnalités 
Heinemann (ou Heineman) est un nom de famille notamment porté par :
 Ed Heinemann (1908-1991), ingénieur aéronautique américain.
 Erich Heinemann (1881-1956), General der Artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Gustav Heinemann (1899-1976), homme politique allemand.
 Hermann Heinemann (1928-2015), homme politique allemand.
 Hilda Heinemann (1896-1979), personnalité féminine allemande.
 Josefine Heinemann (née en 1998), joueuse d'échecs allemande.
 Larry Heinemann (1944-2019), écrivain américain.
 Matthew Heineman (1983-), réalisateur américain.
 Paul Heinemann (1911-1990), pilote automobile allemand.
 Paul Heinemann (1916-1996), mycologue belge.
 Uta Ranke-Heinemann (1927-2021), théologienne allemande.

Personnage de fiction 
 Katja Heinemann est un personnage de fiction de la série télévisée Medicopter.

Divers 
 Heinemann est un groupe éditorial de droit britannique, fondé en 1890.
 (2016) Heinemann est un astéroïde.

Homonymie de patronyme